Rebirth (от  — рождение) — возрождение, перерождение:
 ReBirth — программный синтезатор.
 Rebirth — одна из серий «Футурамы».
 Ребёфинг — варваризм, обозначающий техники, практики для духовного опыта, личностного роста, при целительствах и т. п.

Музыка 
Rebirth — название альбома:
 Rebirth — второй альбом группы Pain.
 Rebirth — второй студийный альбом группы Pagoda.
 Rebirth — четвёртый студийный альбом Дженнифер Лопес.
 Rebirth — седьмой студийный альбом Lil Wayne.